Левенгаупт:

 Левенгаупт, Августа (1851—1939) — шведская дворянка, придворная дама.
 Левенгаупт, Адам Людвиг (1659—1719) — шведский генерал, участник Северной войны.
 Левенгаупт, Густав (1879—1962) — шведский спортсмен-конник и пятиборец, олимпийский чемпион в командном конкуре.
 Левенгаупт, Густав Адольф (1619—1656) — шведский фельдмаршал (1655), участвовал в войне против Речи Посполитой.
 Левенгаупт, Карл (дипломат) (1835—1906) — шведский граф, политический и государственный деятель, дипломат, министр иностранных дел Швеции.
 Левенгаупт, Карл Густав (1884—1935) — шведский спортсмен-конник, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в троеборье и конкуре.
 Левенгаупт, Карл Эмиль — (1691—1743) — шведский генерал и политический деятель, граф.
 Левенгаупт, Хедда (1792—1833) — баронесса, шведский композитор, в замужестве Хедда Врангель.